Le nom Cristian Torres peut faire référence à :
 Cristian Torres (1985-), footballeur letton ;
 Cristian Torres (1991-), coureur cycliste colombien ;
 Cristian Torres (1995-), coureur cycliste espagnol.

Voir aussi